Con i termini linea S, linee S o S line ci si può riferire alle seguenti voci:

Trasporti

Metropolitane
Linea S — linea della metropolitana di Kōbe
Linea S-42nd Street Shuttle — linea della metropolitana di New York
Linea S-Franklin Avenue Shuttle — linea della metropolitana di New York
Linea S-Rockaway Park Shuttle — linea della metropolitana di New York 
Linea S — linea della metropolitana di Osaka
Linea S — linea della metropolitana di Tokyo

Altro 
Linea S — tranvia di Salt Lake City
Linee S — prefisso per le linee di vari servizi ferroviari suburbani